Le terme de licence ouverte peut faire référence : 
 de manière globale à une licence de libre diffusion ;
 à la Licence Ouverte de l’État français.